Willemer ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Willemer (* 1960), deutscher Informatiker, Fachbuchautor und Dozent

 Marianne von Willemer (1784–1860), deutsche Schauspielerin, Sängerin (Sopran) und Tänzerin, Freundin Goethes

Siehe auch:
 Willemer-Häuschen
 Willmer